Rzeki w Australii
 Duck River (Nowa Południowa Walia)
 Duck River (Tasmania)
Rzeki w Stanach Zjednoczonych
 Duck River (Alabama)
 Duck River (Connecticut)
 Duck River (Michigan)
 Duck River (Tennessee)